Écury steht für folgende geographischen Objekte in Frankreich:
Écury-le-Repos, Gemeinde im Département Marne
Écury-sur-Coole, Gemeinde im Département Marne
Kanton Écury-sur-Coole im Département Marne

Ecury ist der Familienname folgender Personen:
 Boy Ecury (1922–1944), niederländischer Widerstandskämpfer 

Siehe auch:
 Écurie, Gemeinde im Département Pas-de-Calais